Vincent Strouhal
 Numero di Strouhal
 7391 Strouhal, un asteroide della fascia principale